Klosterplatz steht für
 Klosterplatz (Einsiedeln)
 Klosterplatz (Görlitz)